Il singolare del torneo di tennis Valencia Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Ferrer che ha battuto in finale Leonardo Olguín 6-4, 7-5.

Teste di serie 

Assente
 Julian Knowle (quarti di finale)
 Paul-Henri Mathieu (semifinali)
 Feliciano López (primo turno)

 Álex Calatrava (semifinali)
 Stefano Galvani (primo turno)
 Marc López (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Valencia Challenger 2002